Besa pode referir-se a:

 Besa - cidade da Antiguidade, também conhecida como Antinoópolis.
 Banco Espírito Santo Angola
 Beša - vila na Eslováquia

Equipamento Militar 

 Besa - Versão britânica da metralhadora ZB-53 da República Tcheca, muito usada na Segunda Guerra Mundial. Os Nazistas a conheciam com MG 37(t)

Desambiguação